Mellangården kan syfta på:

 Mellangården – ett av husen i Bullerbyn i Astrid Lindgrens böcker, se Bullerbyn
 Mellangård – en region av kroppen som finns mellan anus och könsorgan